Александр Дьяконов:
 Дьяконов, Александр Геннадьевич (род. 1979) — российский математик, доктор физико-математических наук, профессор факультета ВМК МГУ.
 Дьяконов, Александр Михайлович (1886—1956) — учёный-зоолог, доктор биологических наук, профессор.